Зеле́нская — женская форма фамилии Зеленский.

 Известные носители 
 Зеленская, Александра Матвеевна (1927 — ?) — политзаключённая ГУЛАГа, председатель забастовочного комитета 6-го (женского) лаготделения Горлага.
 Зеленская, Варвара Владимировна (в замужестве — Дежорж, род. 1972) — советская и российская горнолыжница.
 
 Зеленская, Наталья Григорьевна (1924—2005) — Герой Социалистического Труда, звеньевая.
 
 Зеленская, Ольга Александровна (1901—1977) — советский агроном.
 Зеленская, Татьяна Викторовна (род. 1984) — кыргызстанская художница и гражданская активистка.
 Зеленская, Цецилия Давидовна (по сцене Давыдова, 1878—1909) — русская оперная певица (сопрано).